Codex Aureus (lat.: „goldenes Buch“; Mz. Codices Aurei) ist eine übliche Bezeichnung verschiedener Werke der Buchmalerei. Der Bezeichnung entsprechend, fallen diese Werke dadurch auf, dass sie reichhaltig mit der Technik Chrysographie geschmückt sind.

Auswahl bekannter Werke:

 Codex Aureus von Stockholm (Codex Aureus von Canterbury), Evangeliar um 750, Königliche Bibliothek zu Stockholm
 Lorscher Evangeliar (Codex Aureus Laureshamensis), um 810, Bukarester Nationalbibliothek bzw. Vatikanische Bibliothek
 Codex aureus von St. Emmeram, Evangeliar um 870, Bayerische Staatsbibliothek München
 Goldener Psalter von St. Gallen, um 860 begonnen und zwischen 870 und 900 fortgesetzt, Stiftsbibliothek St. Gallen
 Codex aureus Epternacensis (Goldenes Evangeliar von Echternach), um 1030–1050, Germanisches Nationalmuseum
 Speyerer Evangeliar (Codex Aureus Escorialensis), um 1043–1046, El Escorial 
 Codex aureus Gnesnensis (Goldenes Buch von Gnesen), Evangeliar um 1070, Erzbischöfliches Archiv zu Gniezno
 Codex Aureus Pultoviensis, Evangelistar um 1050, Nationalmuseum Krakau

Bilderhandschrift